Жданко — русская фамилия.

Известные носители 
 Жданко, Александр Ефимович (1858—1917) — русский генерал, брат М. Е. Жданко.
 Жданко, Ерминия Александровна (1891—1914 ?), дочь А. Е. Жданко, участница экспедиции Брусилова.
 Жданко, Михаил Ефимович (1855—1921) — русский генерал, брат А. Е. Жданко.
 Жданко, Никодим Никодимович — русский генерал, был награждён Георгиевским оружием.
 Жданко, Татьяна Александровна (1909—2007) — советский и российский этнограф, лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники (1981)
 Жданко, Юрий Иванович (1931—1999) — участник Великой Отечественной войны.

См. также 
 Жданков